JPX steht für:
 JPX Indústria e Comércio
 Japan Exchange Group, japanisches Unternehmen, das die Tokioter Börse betreibt
 JPX D-320, französischer Rucksackmotor von JPX (französisches Unternehmen)
 Bailey JPX D330, britischer Rucksackmotor von Bailey Aviation

Jpx steht für:
 Jpx, RNA auf dem X-Chromosom

jpx steht für:
 Japanisch-Ryūkyū (ISO-639-2/5-Sprachcode)

.jpx steht für:
 JPEG 2000-Format

Abkürzung